

Кривня () — село в Варненській області. Входить до складу общини Провадія.
 Кривня () — село в Русенській області. Входить до складу общини Ветово.